Příjmení Štursa nese více různých osobností:

 Jan Štursa (1880–1925) – český sochař
 Jiří Štursa (1910–1995) – český architekt
 Vlasta Štursová-Suková (1912–1982) – česká architektka a návrhářka
 Rudolf Štursa (* 1927) – český fotograf